Modzele peut désigner en Pologne :
 Modzele, village de la voïvodie de Mazovie
 Modzele, village de la gmina de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie
 Modzele, village de la gmina de Wąsosz, dans la voïvodie de Podlachie